

Scy, section de la commune belge de Hamois, située en Région wallonne dans la province de Namur.

Scy, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Scy-Chazelles.

Homonymie de toponyme